S’Albufera steht für:

 Parc natural de s’Albufera de Mallorca, ein Naturschutzgebiet (Naturpark) auf der spanischen Insel Mallorca
 Parc natural de s’Albufera des Grau, ein Naturschutzgebiet (Naturpark) auf der spanischen Insel Menorca